Robert Surcouf – francuski korsarz
 Surcouf – francuski okręt podwodny z okresu II wojny światowej
 Surcouf – francuska fregata rakietowa